Морозов може да се отнася за:
 Павлик Морозов (1918-1932), руско дете
 Юри Морозов (р. 1949), руски политик